Фату́рос () — греческая фамилия. Известные носители:

 Фатурос, Анаргирос — министр юстиции, прозрачности и прав человека Греции (1996).
 Фатурос, Георгиос (в монашестве Агафоник; род. 1937) — митрополит Элладской православной церкви.
  (род. 1928) — греческий архитектор.